Wilhelm kan som auktorsförkortning betyda:

 Gerould S. Wilhelm
 Karl Wilhelm

Robotskapade auktorsförkortningar